

Жінки 
 Підгурська Оксана Петрівна (* 1980) — українська волейболістка; майстер спорту України.

Чоловіки 
 Підгурський Дмитро Іванович (* 1973) — український хокеїст і тренер. Гравець національної збірної.